

Miejscowości 
 Zomba – miasto w Malawi
 Zomba – wieś na Węgrzech

Inne 
 Zomba – planetoida o numerze katalogowym 1468

Zobacz też